Ozaki est un patronyme japonais porté notamment par :

 Hōsai Ozaki (1885-1926), nom de plume d'Hideo Ozaki, poète japonais ;
 Hotsumi Ozaki (1901-1944), journaliste japonais, sympathisant communiste et espion au service de l'Union soviétique durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Kaori Ozaki (née en 1976), mangaka japonaise ;
 Kazuo Ozaki (1899-1983), écrivain japonais ;
 Kazuo Ozaki (né en 1960), ancien footballeur japonais des années 1980 ;
 Kihachi Ozaki (1892-1974), poète japonais ;
 Milton K. Ozaki (1913-1989), écrivain américain de roman policier ;
 Minami Ozaki (née en 1964), dessinatrice de manga japonaise ;
 Shirō Ozaki (1898-1964), écrivain japonais ;
 Yoshimi Ozaki (née en 1981), athlète japonaise, spécialiste du fond, des courses sur route, du cross-country et du marathon ;
 Yukio Ozaki (1858-1954), homme politique japonais ;
 Yushi Ozaki (né en 1969), footballeur japonais ;
 Yutaka Ozaki (1965-1992), chanteur japonais.

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais